Натуральне число 610
 610 рік до нашої ери
 610 рік нашої ери